Alle Zeit der Welt steht für:

 Alle Zeit der Welt (Roman), Roman von Henry Kuttner (1947)
 Alle Zeit der Welt (1997), deutscher Film von Matl Findel 
 Alle Zeit der Welt (2011, Deutschland), deutscher Fernsehfilm von Andrea Katzenberger
 Alle Zeit der Welt (2011, Niederlande), niederländischer Film von Job Gosschalk
 Alle Zeit der Welt (2012), österreichischer Film von Sebastian Jakob Doppelbauer